Евге́ний Ви́кторович Алекса́ндров (4 февраля 1917, Челябинск — 30 июля 2007, Челябинск) — архитектор, Заслуженный архитектор РСФСР (1974), почётный член Академии архитектуры и строительных наук (1994), почётный гражданин Челябинска, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
С 1949 года он работал в области архитектуры и градостроительства. С 1957 года преподавал в Южно-Уральском государственном университете. Практически все челябинские архитекторы — его ученики и последователи.

Награды и память 

Премия Челябинского комсомола «Орлёнок» (1967).

Награждён бронзовой медалью ВДНХ за памятник «Добровольцам-танкистам», золотой Пушкинской медалью к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, бронзовой медалью Союза архитекторов России за высокое зодческое мастерство.

5 сентября 2011 года на здании по проспекту Ленина, 79, где с 1996 по 2007 год работал Е. В. Александров, в память о нём установлена мемориальная доска. В 2017 году в честь архитектора была названа новая улица в Центральном районе Челябинска.

Авторские работы

Бюст 
 С. М. Цвиллингу

Памятники 
 «Орлёнок» (1958),
 «В. И. Ленин» (1959),
 «Бюст С. М. Цвиллингу» (1960),
 «Танк» (1965),
 «Сказ об Урале» (1967),
 «Добровольцам-танкистам» (1975),
 «Катюша» (1975),
 «Слава отважным» (1983),
 Бюст Герою Социалистического Труда Трашутину И. Я. (1984),
 памятник композитору С. С. Прокофьеву (2000).

См. также 
 Головницкий, Лев Николаевич

Примечания

Литература 
 

Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы СССР
Почётные члены РААСН
Почётные граждане Челябинска
Преподаватели Южно-Уральского государственного университета
Архитекторы Челябинска